Kyrkogatan kan syfta på:

Kyrkogatan, Göteborg
Kyrkogatan, Halmstad
Kyrkogatan, Lund